Il doppio del torneo di tennis Birmingham Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Doug Flach e David Witt che hanno battuto in finale Eyal Erlich e Eric Taino 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (quarti di finale)
 Eyal Erlich /  Eric Taino (finale)

 Márcio Carlsson /  Francisco Costa (primo turno)
 Doug Flach /  David Witt (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1998